Putte kan syfta på följande:

Förnamn och smeknamn
Putte är främst ett svenskt smeknamn för män men förekommer också som folkbokfört förnamn. Få personer, som i vuxen ålder blivit kända som Putte fick således detta namn vid födelsen. Offentlig statistik tillgänglig i november 2017 uppger att 227 män och 2 kvinnor bosatta i Sverige hade förnamnet Putte. Av dessa hade 94 män och 1 kvinnan namnet som tilltalsnamn (första förnamn).

Personer med namnet Putte
 Ingvar "Putte" Carlsson (född 1942), svensk ishockeyspelare, tränare och sportchef
 Patrick "Putte" Johansson (född 1963), svensk bandyspelare
 Patrik "Putte" Johansson (född 1988), svensk bandyspelare
 Putte Kock (1901–1979), svensk fotbollsspelare, ishockeyspelare, bridgespelare, idrottsman och TV-journalist
 Putte Nelsson (född 1971), svensk musiker och körledare
 Putte Wickman (1924–2006), svensk jazzklarinettist
 Lorca van de Putte (född 1988), belgisk fotbollsspelare
 Vladimir Putin (född 1952), rysk politiker, ibland under smeknamnet "Putte".

Litterära och artistiska företeelser
 Putte, pjäs av Alfhild Agrell, 1898, aldrig offentligt framförd 
 Putte (seriefigur), seriefigur i Musse Piggs universum
 Putte hos John Blund, amerikansk tecknad kortfilm producerad av Walt Disney, 1933
 Putte i parken, turnerande svensk gratisfestival
 Putte Punsch lyckoshow, humorprogram i svensk radio 1985–1986.
 Puttes äventyr i blåbärsskogen, banbok av Elsa Beskow, 1901
 Pendleren Putte, sång skriven och komponerad av Benny Borg

Geografi

Belgien 

 Putte, Belgien, kommun i Flandern, Provincie Antwerpen,

Nederländerna 

 Putte (ort i Nederländerna), Noord-Brabant, Gemeente Woensdrecht,

Källor

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar